Сен-Серве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Сен-Серве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер